ТПР — многозначная аббревиатура:
 ТПР — преобразователь термоэлектрический платинородиевый
 ТПР — теория принятия решений
 ТПР — тепловая разведка
 ТПР — типовое проектное решение
 ТПР — третий позиционный район (ПРО США)
 ТПР — технические правила ремонта
 ТПР — теплообменник пластинчатый разборный
 ТПР — турбинный преобразователь расхода
 ТПР — термопластичная резина
 ТПР — территория приоритетного развития
 ТПР — трубопроводная рота
 Тпр — трещина продольная (в сварном шве)
 ТПР — траулер-производственный рефрижератор
 ТпР — тепловая разведка
 ТПР — тяжёлое психическое расстройство

См. также 
  — аббревиатура латиницей